Bavor může znamenat:
 Bavor (olomoucký komorník) – moravský šlechtic z rodu Bavorů ze Strakonic a otec Bavora I. ze Strakonic,
 Bavor (1146) – český nebo moravský velmož z rodu Bavorů ze Strakonic
 Bavor Rodovský mladší z Hustiřan – český šlechtic a alchymista
 Bavor II. ze Strakonic – feudálním pánem Strakonic a purkrabím Zvíkova

Podobné názvy 
 Bavorov (rozcestník)

Externí odkazy